Улица Па́вла Шама́нова — застраиваемая магистральная улица в Академическом районе города Екатеринбурга.

Происхождение названия 
Улица названа в честь главы Свердловского горисполкома с 1980 по 1988 годы Павла Михайловича Шаманова (1926—1988).

Расположение и благоустройство 
Улица Павла Шаманова проходит с юго-востока на северо-запад параллельно улице Краснолесья. Начинается от улицы Мехренцева и заканчивается у улицы Бориса Рябинина. Пересекает улицу Вильгельма де Геннина. Протяжённость улицы составляет 1500 метров. Ширина проезжей части в среднем — около 7 м (по 2 полосы в каждую сторону движения). На протяжении улицы имеется один светофор, нерегулируемых пешеходных переходов не имеется.

История 
Улица Павла Шаманова появилась в 2010 году согласно постановлению главы Екатеринбурга. До 2013 года включительно являлась самой дальней из застраиваемых улиц строящегося жилого района «Академический». Застроена многоэтажными и высотными жилыми домами по чётной стороне улицы, на нечётной стороне застройка пока отсутствует, в перспективе она будет формироваться за счёт строительства нового жилого квартала (№ 1) между улицами Вильгельма де Геннина и Мехренцева, а также за счёт строительства бизнес-квартала (№ 24) к западу от улицы Вильгельма де Геннина.

Здания и сооружения 
Внимание! Этот раздел содержит информацию по состоянию на январь 2014 годаПо нечётной стороне зданий нет.По чётной стороне:''
 № 6 — 18-этажный многоквартирный монолитный жилой дом 2010 года постройки;
 № 8 — 15-этажный многоквартирный монолитный жилой дом 2010 года постройки;
 № 10 — 15-этажный многоквартирный монолитный жилой дом 2010 года постройки;
 № 12 — 15-этажный многоквартирный монолитный жилой дом 2010 года постройки;
 № 24 — 4-этажная общеобразовательная школа № 16;
 № 26 — 17-этажный многоквартирный монолитный жилой дом 2010 года постройки;
 № 28 — 16-этажный многоквартирный монолитный жилой дом 2010 года постройки;
 № 36 — 9-этажный многоквартирный монолитный жилой дом 2011 года постройки;
 № 34 — 7-этажный многоквартирный монолитный жилой дом 2011 года постройки;
 № 38 — 15-этажный многоквартирный монолитный жилой дом 2011 года постройки;
 № 40 — 16-этажный многоквартирный монолитный жилой дом 2011 года постройки;
 № 42 — 16-этажный многоквартирный монолитный жилой дом 2011 года постройки;
 № 44 — 15-этажный многоквартирный монолитный жилой дом 2011 года постройки;
 № 48 — 22-этажный многоквартирный монолитный жилой дом 2012 года постройки;
 № 50 — 22-этажный многоквартирный монолитный жилой дом 2012 года постройки;
 № 52 — 15-этажный многоквартирный монолитный жилой дом 2013 года постройки.
 № 56 — 13-этажный многоквартирный монолитный жилой дом 2013 года постройки.
 № 58 — 13-этажный многоквартирный монолитный жилой дом 2013 года постройки.
 № 60 — 22-этажный многоквартирный монолитный жилой дом 2013 года постройки.

Транспорт

Наземный общественный транспорт 
По улице курсируют автобусы маршрута №54. Недалеко от перекрёстка с улицей Вильгельма де Геннина находится остановка "Павла Шаманова":
 Маршрутное такси: № 012, № 019, №057, № 070, № 05.
 Автобус: № 18, № 42, № 46, № 54.

Ближайшие станции метро 
Действующих станций метро поблизости нет. В перспективе планируется провести ветку скоростного трамвая.

Примечания

Ссылки 
 ДубльГИС. Интерактивная карта Екатеринбурга

Улицы Академического района Екатеринбурга
Шаманов
Улицы, появившиеся в 2010 году